Vincenzo Palumbo – calciatore italiano
 Vincenzo Palumbo (1899-1982) – politico italiano
 Vincenzo Palumbo (1939) – politico italiano